James Thiriar (1889-1965), dessinateur, illustrateur, peintre et costumier belge.
 Jules Thiriar (1846-1913), chirurgien et sénateur belge.
 Pierre Thiriar (fl. 1920), gymnaste belge.